Садиба — топоним в Псковской области России.

 Садиба — деревня в Новосокольническом районе, входит в состав Вязовской волости.
 Садиба — деревня в Локнянском районе, входит в состав Михайловской волости.